Ci sono diversi partiti politici di differenti orientamenti chiamati Partito Democratico, o in modo simile.
 Partito Democratico d'Albania – partito albanese
 Partito Democratico dell'Azerbaigian – partito dell'Azerbaigian
 Partito Democratico – partito della Bosnia ed Erzegovina
 Partito Democratico – partito bulgaro
 Partito Democratico Europeo Catalano – partito catalano
 Partito Democratico (Cina) – partito cinese
 Partito Democratico (Cipro) – partito cipriota
 In Europa
 Partito Democratico Europeo - partito europeo
 Democratici Europei - partito europeo
 Partito Democratico del Giappone – partito giapponese
 Partito Democratico della Guinea Equatoriale – partito della Guinea Equatoriale
 Partito Democratico – partito di Hong Kong
 Partito Democratico – partito indonesiano
 Partito Democratico – partito delle Isole Vergini
 In Italia
 Partito Democratico – partito di centro-sinistra fondato nel 2007
 Partito Democratico Italiano – due distinti partiti monarchici attivi rispettivamente dal 1944 al 1946 e dal 1959 al 1961
 Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica – partito monarchico attivo dal 1961 al 1972
 Partito Democratico della Sinistra – partito attivo dal 1991 al 1998
 Partito Democratico – partito politico attivo in Italia dal 1913 al 1919

 Partito Democratico Libanese – partito libanese
 Partito Democratico – partito lussemburghese
 Partito Democratico della Moldavia – partito moldavo
 Partito Democratico – partito maltese
 Partito Democratico – partito mongolo
 Partito Democratico – partito montenegrino
 Partito Democratico – partito polacco
 In Romania 
 Partito Democratico – partito rumeno
 Partito Democratico Agrario di Romania – partito rumeno
 In Serbia
 Partito Democratico – partito serbo
 Partito Democratico di Serbia – partito serbo
 Partito Democratico – partito slovacco
 In Slovenia: 
 Partito Democratico – partito sloveno
 Partito Democratico di Slovenia – partito sloveno
 Partito Democratico – partito statunitense
 Partito Democratico – partito sudafricano
 Partito Democratico – partito del Tagikistan
 Partito Democratico – partito tailandese
 Partito Democratico – partito di Timor Est
 In Turchia: 
 Partito Democratico – partito turco fondato nel 1946
 Partito Democratico – partito turco fondato nel 2007
 Partito Democratico – partito ugandese
 Partito Democratico del Vietnam – partito vietnamita